Bonzai Records, een Belgisch platenlabel
 Bonzai (artiest), een Iers-Amerikaanse r&b-artiest
 Bonsai, een Japans woord dat letterlijk 'boom in pot' betekent